Берген, Кэндис (род. 1946) — американская актриса
 Берген, Кэндис — канадская политик